Jenseits der Angstt steht für:

 Fearless – Jenseits der Angst, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1993
 Jenseits der Angst (2019), deutscher Spielfilm von Thorsten Näter mit Anja Kling